North Point ist der Name folgender Landspitzen:

* North Point (Coronation Island) auf Coronation Island, Südliche Shetlandinseln
 North Point (Hongkong) auf Hong Kong Island, ein Stadtteil von Hongkong im Eastern District
 North Point (Signy Island) auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln